Палмар Алто има више значења:

 Палмар Алто (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палмар Алто (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику